Суола () — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии. Административный центр Морукского наслега

География 
Находится на правом берегу реки Суола, в 58 км к востоку от бывшего центра улуса села Майи, расстояние до центра упразднённого Мельжехсинского наслега с. Хоробут составляет 12 км.

Население 
Население села по Всесоюзной переписи населения 1989 года было 300 чел., на 1 января 2001 года — 501 житель.

Инфраструктура 
 Экономика
Село — центральная усадьба коллективного предприятия «Суола» (мясо-молочное животноводство, звероводство, возделывание зерновых культур).

 Социально значимые объекты
В селе есть Морукская школа. Школа ведёт историю с 1878 года (репетиторская школа), с 1918 года была открыта одноклассная школа, в 1947—1963 гг. — начальная школа, в 1963—1998 гг. — неполная средняя школа, с 1998 г. — средняя общеобразовательная школа), Суола-Морукский фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса